

Persone 
 Álex Somoza (n. 1986) – calciatore andorrano
 Alfredo Luis Somoza (n. 1957) – giornalista e scrittore italiano
 Anastasio Somoza García (1896-1956) – politico nicaraguense, presidente dal 1936 al 1956 
 Anastasio Somoza Debayle (1925-1980) – politico nicaraguense, presidente dal 1967 al 1972 e dal 1974 al 1979
 José Carlos Somoza (n. 1959) – scrittore cubano naturalizzato spagnolo
 Leandro Somoza (n. 1981) – calciatore argentino
 Luis Somoza Debayle (1922-1967) – politico nicaraguense, presidente dal 1956 al 1967

 Francisco Salgado de Somoza (1590-1664) – teologo e giurista spagnolo

Altro 
 Somoza – famiglia nicaraguense che governò il paese per un lungo periodo del XX secolo